Хёфлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хёфлер, Отто (1901—1987) — немецкий и австрийский историк
 Хёфлер, Карл (1893—1973) — австрийский ботаник.
 Хёфлер, Юлиане (род. 1987) — немецкая футболистка.